Джэксонвилл — название городов в нескольких штатах США. Наиболее крупный и известный — Джэксонвилл в штате Флорида.
 Джэксонвилл (Алабама)
 Джэксонвилл (Арканзас)
 Джэксонвилл (Иллинойс)
 Джэксонвилл (Орегон)
 Джэксонвилл (Северная Каролина)
 Джэксонвилл (Техас)
 Джэксонвилл (Флорида)